Esmeraldas înseamnă smaralde în limba spaniolă.

Termenul Esmeraldas se poate referi la:
 orașul Esmeraldas, Brazilia
 orașul Esmeraldas, Ecuador
 Râul Esmeraldas, Ecuador
 Provincia Esmeraldas, Ecuador